Аль Ба́но и Роми́на Па́уэр () — итальянский дуэт. В 1975—1998 годах был семейным. Завоевал мировую популярность в первой половине-середине 1980-х годов благодаря хитам «Sharazan», «Felicità», «Ci sarà», «Libertà» и другим. В 1984 году выиграли главный приз фестиваля в Сан-Ремо с песней «Ci sarà» ().

История 
Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) родился 20 мая 1943 года в Италии в городе Челлино Сан Марко в семье крестьян. Ромина Пауэр родилась 2 октября 1951 года в Голливуде (США) в семье американских актёров Линды Кристиан и Тайрона Пауэра.

Альбано и Ромина познакомились на съёмках фильма «На солнце» (), снятого по мотивам песни «Nel sole» в 1967 году. Спустя три года дуэт записал свою первую песню «Storia di due innamorati».

26 июля 1970 года состоялась свадьба Аль Бано и Ромины. В том же году появилась на свет первая дочь супругов — Иления (полное имя Иления Мария Соле Карризи). Спустя три года в молодой семье рождается сын Яри.

Первый совместный диск «Dialogo» («Atto 1») вышел в 1975 году.

В 1976 году дуэт представлял Италию на конкурсе песни Евровидение с песней «We’ll Live It All Again» и занял седьмое место. В 1980 году дуэт занял так же седьмое место на Международном Фестивале Yamaha в Токио с композицией «Amarci É».

Широкую интернациональную известность дуэт получает в ноябре 1981 года с песней «Sharazan», которая появляется во главе хит-парадов многих стран не только Европы, но и Латинской Америки.

В 1982 году Аль Бано и Ромина участвуют в фестивале Сан-Ремо с песней «Felicità», где занимают второе место после Рикардо Фольи.

Певцам принадлежит абсолютный рекорд в итальянском хит-параде в марте 1982 года — 4 песни одновременно.

Далее успех усиливается выходом таких хитов с одноимённых альбомов как «Felicità» (1982) (премия Golden Globe, полученная в Германии за продажи 6 000 000 копий сингла), «Sempre sempre» (1986), «Libertà» (1987), а также альбомом «Vincerai» (1991) — первым официальным сборником новых версий лучших песен дуэта, в который вошли и другие известные песни, такие как: «We’ll live it all again» (1976), «Sharazan» (1981), «Che Angelo Sei» (1982), «Tu soltanto tu» (1982), «Ci sarà» (1984), «Makassar» (1987).

Начиная с 1982 года все альбомы Аль Бано и Ромины дублировались ещё и на испанском языке, что принесло дуэту огромную популярность в Испании и странах Латинской Америки.

В 1984 году дуэт занимает первое место на фестивале в Сан-Ремо с песней «Ci sarà» (1984). В июне дуэт совершил визит в СССР для съёмок фильма «Волшебная белая ночь» в Ленинграде, а спустя два года приезжает с гастролями.

Повторно дуэт принял участие в Евровидении 1985 года с композицией «Magic, oh Magic» и вновь занял седьмое место. В том же 1985 рождается вторая дочь супругов Кристель. В 1987 году на свет появился их четвёртый ребёнок — Ромина-младшая. Счастливый отец назвал дочь в честь жены и матери — Ромина Иоланда Карризи (сокращённо Уга).

Дуэт выпускает свыше двадцати успешных альбомов и неоднократно занимает призовые места на фестивале в Сан-Ремо (в 1982, 1984, 1987, 1989 гг).

В 1994 году в Новом Орлеане бесследно исчезла их старшая дочь Иления. После этого брак дал трещину.

До 1996 года было продано 65 миллионов копий дисков дуэта. Последнее совместное выступление дуэта, в рамках их совместной дискографии, состоялось в июне 1998 года.

В 1999 году Аль Бано и Ромина Пауэр официально разводятся.

Аль Бано Карризи продолжает свою карьеру как эстрадный певец, а Ромина Пауэр — художница, писательница и режиссёр собственных фильмов, переезжает в США.

В октябре 2013 года, в Москве, впервые за 15 лет, Аль Бано и Ромина Пауэр дали три совместных концерта, посвящённых 70-летию Аль Бано, с участием звёзд итальянской эстрады в Крокус Холле. С тех пор возобновляются их совместные выступления..

В 2015 году состоялся большой концерт Аль Бано и Ромины Пауэр в амфитеатре Вероны, на котором они исполнили свои лучшие хиты. На концерте выступили и другие звёзды итальянской эстрады. Позже, в Германии выходит альбом «The very best-live aus Verona», в который вошли 1 новая песня, 2 ранее опубликованные сольные песни, 3 ремейка и концертные версии хитов.

В июне 2017 года в Москве дали концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Событие транслировалось по музыкальной радиостанции «Ретро FM». В ноябре того же года, Аль Бано объявил о завершении карьеры с 31 декабря 2018 года. В том же месяце вышел последний сборник песен дуэта «Magic Reunion Live», где были представлены концертные версии лучших хитов дуэта с момента воссоединения на сцене.

В октябре 2018 года в Москве состоялся большой юбилейный концерт Аль Бано и Ромины Пауэр в Государственном Кремлёвском дворце. Выступление было приурочено к 75-летию Аль Бано Карризи и 50-летию дуэта. Трансляция проходила на радиостанции «Ретро FM», а в мае 2019 года концерт был показан по «Первому каналу».

7 февраля 2020 года после выступления на фестивале в Сан-Ремо в качестве почетных гостей, где был представлен одноимённый сингл, вышел новый совместный студийный альбом дуэта «Raccogli l’attimo».

Совместная дискография 
Дискография включает также испаноязычные версии номерных альбомов.
 Atto I (1975 Libra)
 1978 (1977 Libra)
 Aria Pura (1979 Libra)
 Sharazan — cantan en espannol (1981 Odeon/EMI)
 Felicità (1982 Baby/BMG)
 Felicidad (1982 Baby/Sunny)
 Che Angelo Sei (1982 Baby/BMG)
 Que Ángel Será — cantan en espannol (1983 Baby/Sunny)
 Effetto Amore (1984 Baby/BMG)
 Sempre Sempre (1986 WEA/Warner)
 Siempre Siempre (1986 WEA/Warner)
 Libertà! (1987 WEA/Warner)
 Libertad (1987 WEA/Warner)
 Fragile (1988 WEA/Warner)
 Fragile (Spanish) (1989 WEA Latina/Warner)
 Fotografia Di Un Momento (1990 WEA/Warner)
 Fotografía De Un Momento (1990 WEA Latina/Warner)
 Corriere Di Natale (1990 WEA/Warner)
 Weihnachten Bei Uns Zu Hause (1990 WEA/Warner)
 Navidad Ha Llegado (1991 WEA Latina/Warner)
 Le piu` belle canzoni (1991 WEA/Warner)
 Vincerai-their greatest hits (1991 WEA/Warner)
 Vencerás (1991 WEA Latina/Warner)
 Notte E Giorno (1993 WEA/Warner)
 El Tiempo De Amarse (1993 WEA/Warner)
 Emozionale (1995 WEA/Warner)
 Amor sogrado (1996 WEA/Warner)
 Ancora- Zugabe (1996 WEA/Warner)
 The very best-live aus Verona (2015 Al Bano Carrisi Production/Universal Music)
 Magic Reunion Live (2017 Sony Music/RCA)
 Raccogli l’attimo (2020 Sony Music)

Видеография 
 Волшебная белая ночь (итал. Una magica notte bianca) (1984)
 Autoritratto dalla A alla R (1991)
 L’autoritratto (1991)
 L’America perduta (1993)
 Unser Leben, unsere Familie, unsere Erfolge (1993)
 Una vita emozionale (1996)

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Италии
Музыкальные дуэты
Победители Фестиваля в Сан-Ремо
Участники «Евровидения-1976»
Участники «Евровидения-1985»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1999 году
Поп-группы Италии